HBÜ steht für:
 Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- und Handelssachen
 Londoner Übereinkommen über die Beschränkung der Haftung für die Seeforderungen

Siehe auch:
 HBUE

Abkürzung